Les députés de la quatrième législature du Bundestag sont les députés du Bundestag élus lors des élections fédérales allemandes de 1961 pour la période 1961-1965.

Liste des députés

Annexes

Articles connexes 
 Bundestag
 Élections fédérales allemandes de 1961
 Cabinet Adenauer IV
 Cabinet Adenauer V
 Cabinet Erhard I

04